Ixia može označavati:
 Ixia (Animalia) Kerzhner, 1972, monotipski rod kukaca polukrilaca (Hemiptera) iz porodice Tingidae.
 Ixia (Plantae)  L., biljni rod iz porodice Iridaceae.